Склад збірної ФРН на Чемпіонаті Європи 1988 року

Докладніше…Чемпіонат Європи з футболу 1988
ФРН 1988